Abòs (en francès Abos) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Windberg

Referències 

Municipis de Bearn
Municipis del Cantó de Monenh